Саранди ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Северо-центральная часть штата Парана. Находится в составе крупной городской агломерации Маринга. Входит в экономико-статистический  микрорегион Маринга. Население составляет 88 747 человек на 2006 год. Занимает площадь 103,226 км². Плотность населения — 859,7 чел./км².

История 
Город основан 14 октября 1981 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 300.340.452,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3.716,99 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,768 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: субтропический.

Муниципалитеты штата Парана